Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Kate Gompert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Floride
Tennis aux États-Unis en 1987
Compétition de tennis à Tampa
Tennis en avril 1987
Tennis en mai 1987